Алекса́ндр Ио́сифович Неусы́хин (,  — 22 октября 1969, там же) — советский историк-медиевист, специалист по социально-экономической истории раннего Средневековья. Доктор исторических наук (1946), профессор. Четверть века преподавал в МИФЛИ и МГУ. Старший научный сотрудник Института истории АН СССР (с 1936 года).

На обширном материале источников проследил процесс превращения свободных общинников в зависимых крестьян у разных народов в период раннего Средневековья, показал общее и особенное в этом процессе, раскрыл специфику феодализации Германии в VII—XII веках. Главный труд - «Возникновение зависимого крестьянства в Западной Европе VI—VIII веков» (1956).

Кавалер ордена Трудового Красного Знамени (27.03.1954).

Биография 
Его отец был земским врачом, а мать — земским фельдшером. Раннее детство прошло в селе Борисовщина Смоленской губернии. От родителей Александр получил прекрасное знание русской литературы, любовь к которой будет сопровождать всю его жизнь: «Это было для него не развлечением или отдыхом, а таким же, если не более важным путём постижения мира и человека, как и научное творчество».

Проучившись три года в Рижском реальном училище А. Ю. Миллера (1907—1910), с переездом матери в Ярославскую губернию в 1910 г. перешёл в Ростовскую гимназию А. Л. Кекина. Там директором был историк, один из учеников П. Г. Виноградова — С. П. Моравский, а историю преподавал Е. А. Мороховец, открыто излагавший гимназистам материалистическое понимание истории. В гимназии, построенной на средства частного благотворителя, были созданы условия для воспроизводства в обучении либеральных взглядов, она пользовалась правом приглашать преподавателей по усмотрению педагогического совета. Сам Неусыхин впоследствии отмечал, что уже с юного возраста "знал" марксизм: "Я получал из-под полы Маркса и Плеханова… и Ленина и читал их, опасаясь, что я буду вскрыт и что меня могут исключить из гимназии". 

Окончив в 1916 году гимназию с золотой медалью и с отметкой об особой склонности к гуманитарным наукам, Александр по воле отца поступил на медицинский факультет Московского университета и проучился там два года, уделив особое внимание занятиям общей химией. В 1918 году Неусыхин перевёлся на Историко-филологический факультет, который как Историческое отделение факультета общественных наук окончил в конце 1921 года. Среди курсов, им прослушанных (опуская традиционные), — история христианства (Р. Ю. Виппер), история городского строя средних веков (Д. М. Петрушевский), история мировоззрений, учение о развитии общественных форм.

В Университете в результате экзамена по общему курсу средних веков Д. М. Петрушевский пригласил его в число участников своего семинара. Оказав ему столь большую честь, Д. М. Петрушевский не обманулся и впоследствии высоко оценил способности одарённого студента, который стал одним из самых близких его учеников. В 1922 г. Неусыхин превосходно защитил дипломную работу по теме «Экономическая организация королевского поместья эпохи Каролингов по Capitulare de villis».

С октября 1920 года по ноябрь 1924 года А. И. Неусыхин работал в библиотеке Социалистической академии и в Институте Маркса и Энгельса в должности хранителя кабинета истории Франции, позднее — истории Германии и кабинета социологии, в 1924 году был зачислен научным сотрудником, а затем аспирантом и секретарём секции средневековой истории Института истории РАНИОН.

В феврале 1929 года защитил кандидатскую диссертацию «Общественный строй древних германцев», которая в том же году была издана в виде монографии, ставшей одной из первых крупных работ в советской медиевистике (тогдашние критики полагали, что на этой работе «лежала сильная печать А. Допша»). С 1927 по 1930 год Неусыхин работал доцентом средневековой истории Московского индустриально-педагогического института им. К. Либкнехта. В эти же годы сотрудничал в редакции Большой советской энциклопедии в качестве помощника редактора отдела западной истории и как автор статей.

В 1931—1934 годах А. И. Неусыхин не имел возможности публиковаться, преподавать и вообще работать в научных учреждениях исторического профиля. В начале этого периода он работал старшим библиографом (по другим сведениям, научным консультантом) в музее Центра народоведения, а с ноября 1931 по июнь 1934 года — старшим научным сотрудником Всесоюзной ассоциации сельскохозяйственной библиографии при библиотеке им. В. И. Ленина.

В 1934 году после восстановления преподавания истории в вузах СССР, Неусыхин возвращается к научной и преподавательской деятельности. С марта 1934 года он состоял старшим научным сотрудником Государственной академии материальной культуры им. Н. Я. Марра, а с 1936 года — в Институте истории (с 1968 года — Институт всеобщей истории) Академии наук СССР. С 1934 года — профессор, с 1940 года — заведующий кафедрой средневековой истории Московского института истории, философии и литературы им. Н. Г. Чернышевского. Одновременно он преподавал историю средних веков в ряде московских вузов, в том числе на историческом факультете МГУ.

В 1941—1942 годах в эвакуации в Томске. Преподавал и заведовал кафедрами в Томском государственном педагогическом институте и Томском государственном университете.
В 1942—1943 годах находился в эвакуации в Свердловске, исполняющий обязанности там заведующего кафедрой средневековой истории Московского государственного университета. Преподавал в Уральском университете.

Докторская диссертация — «Собственность и свобода в варварских Правдах» (1946). Под началом Неусыхина было выполнено свыше двадцати кандидатских диссертаций.

В 1949 году попал под кампанию против космополитизма (заступился за него В. П. Волгин). Обвинялся в частности как наиболее ярко выражавший "преклонение" перед западной буржуазной историографией. При этом можно заметить, что одновременно Неусыхин назывался "очень уважаемым у нас профессором". Антон Свешников отмечал: "«Старые» медиевисты продолжали жить и работать. Но стиль их работ стал иным. Они, за исключением, может быть, А.И. Неусыхина, были сломлены". Сам он высказывался (в 1949 году): "Я вооружен в духе борьбы с фашизмом… и надеюсь, как мои скромные силы пригодились в борьбе с фашизмом немецким, они пригодятся когда-нибудь и в борьбе с фашизмом англо-американским". 

В 1960-е гг. им была выдвинута гипотеза об особой «переходной» (дофеодальной) стадии развития германских (сакских, англосаксонских, фризских и т.д.) обществ в раннее Средневековье. Как отмечает М. В. Земляков, "Неусыхин создал законченную концепцию развития германских племен поздней Античности и раннего Средневековья". 

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Семья 
Отец — Иосиф-Буним Израилевич (в быту Иосиф Яковлевич) Неусыхин (1870—?), врач (1897), земский врач в селе Борисовщина Духовщинского уезда Смоленской губернии, затем в селе Кемцы Валдайского уезда Новгородской губернии (младший брат отца, Хаим-Гилель Израилевич Неусыхин, служил земским врачом там же) и, наконец, в селе Верхняя Писаревка Волчанского уезда Харьковской губернии.

Мать — Ривка (Ревекка) Калмановна (в быту Елизавета Алексеевна) Неусыхина (в девичестве Имянитова, 1861—1942), родом из Режицы (Витебской губернии), в 1890 году фельдшерица в Тушинской земской больнице Московского уезда.

Жена — Маргарита Николаевна (Гитель Нафтальевна) Неусыхина (в девичестве Кобленц, 1897—1982), родом из Якобштадта, выпускница естественного отделения историко-философского факультета Московских высших женских курсов; сестра библиографа и книговеда Йоэля Нафтальевича Кобленца. А. И. Неусыхин познакомился и подружился с семьёй Кобленцов ещё ребёнком.

Дочь — Елена Александровна Огнева  (1924—1985), по образованию биолог; жена историка архитектуры Б. А. Огнева.

Отзывы 

Историк Израиль Бружеставицкий (1922—2006): «Неусыхин... так рассказывал об экономических отношениях средневековья или о «Великой Хартии вольностей», как будто это [были] авантюрные романы. На его семинаре по средневековью кипели страсти. ...Я оказался в числе немногих любимых учеников А. И. Неусыхина. Он в традициях Российской профессуры приглашал нас домой, поил чаем с печеньем и бутербродами, давал книги из своей библиотеки (с возвратом!). Темы домашних бесед — только наука».
 Ю. Л. Бессмертный:  «Помните, что Неусыхин — неповторимая величина в нашей науке...»

«Неусыхин был прежде всего педагог, затем уже исследователь. Педагог он был великолепный, возился с нашим семинаром, с каждым из нас, у нас происходили регулярные встречи. [...] Он любил нас, любил это дело, работал с нами бесконечно много», - вспоминал про своего учителя Арон Яковлевич Гуревич.

Основные работы 
 
 
 
 Die Entstehung der abhängigen Bauernschaft als Klasse der frühfeudalen Gesellschaft in West­europa vom 6. bis 8. Jahrhundert. В., 1961;

Примечания

Литература 
 
 
 
 Данилов А. И. А. И. Неусыхин — историк-медиевист, учёный и педагог // Средние века. 1969. Вып. 32;
 
 Традиции и новации в изучении западноевропейского феодализма. Памяти Д. М. Петрушевского и А. И. Неусыхина. М., 1995;
 
 
 
 Свешников А. В. Советская медиевистика в идеологической борьбе конца 1930—1940-х гг.  // Новое литературное обозрение. 2008. № 90.
 
 Шакина Т. Д. Первый период научной деятельности А. И. Неусыхина (1922—1931) // Средние века. 1978. Вып. 42.

Ссылки 
 
 
 Земляков М.В. А.И.Неусыхин: Путь марксистского учёного или “ревизиониста”? 

Историки СССР
Медиевисты по алфавиту‎
Медиевисты СССР
Гимназия им. А. Л. Кекина
Выпускники Ростовской гимназии
Выпускники факультета общественных наук МГУ
Сотрудники ИМЛ
Преподаватели исторического факультета МГУ
Преподаватели Томского государственного педагогического университета
Преподаватели Томского государственного университета
Преподаватели Уральского государственного университета
Жертвы борьбы с космополитизмом
Сотрудники Института всеобщей истории РАН
Преподаватели МИФЛИ
Преподаватели МПГУ
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Авторы Большой советской энциклопедии
Макс Вебер